Base Nacional Comum Curricular
 Banco Nacional de Crédito Cooperativo